Les Nageurs est un « livre de poèmes » de Charles Dantzig paru en 2009 aux éditions Grasset. Il est composé de 49 poèmes.

Notes et références 

Livre paru en 2009
Ouvrage publié par Grasset
Recueil de poèmes en français
LGBT en poésie
LGBT dans la littérature française